Montcada i Reixac kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montcada i Reixac (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Montcada i Reixac (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar